Quirinalet kan henvise til flere artikler:
 Quirinalhøjen – en af Roms syv høje
 Quirinalpaladset – et palads på Quirinalhøjen i Rom